Префе́кт ( — «начальник, командующий») может означать:

Магистратуры в Древнем Риме 
 Префект анноны — должностное лицо, контролирующее поставки пшеницы в Рим.
 Префект вигилов — должностное лицо, ведавшее пожарной охраной Рима и отвечающее за порядок в ночное время (введена в начале I века).
 Префект города — значительная должность с царского периода истории Рима (просуществовала до XIII века в Константинополе).
 Префект Египта, префект августал — наместник провинции Египет (позднее диоцез Египет).
 Префект лагеря — комендант легионного лагеря в ранге военного трибуна.
 Префект претория — одно из высших должностных лиц в Римской империи.
 Префект союзников — командующий союзниками в ранге военного трибуна.
 Префект эвокатов — командующий ветеранами (эвокатами).

Другие должности 
 Префект — в ряде государств особый институт представителя центрального (Румыния) или регионального (Российская Федерация, Франция) правительства на местах, глава префектуры.
 Префект (Франция) — должность регионального представителя центрального правительства во Франции.
  — командующий военно-морским округом во Франции.
 Префект (факультетский) — должное лицо, следящее за порядком на факультете.
 Префект (духовный инспектор) — со времён Петра I инспектор духовных семинарий в России.
 Префект (кардинал) — в католической церкви кардинал, который председательствует на определённых собраниях Святого Престола.

См. также